Le mot barn est originellement un nom commun présent dans plusieurs langues ; il signifie notamment « grange » en anglais, « juger, jugement » en breton et en gallois, et « enfant » en danois, en islandais, en norvégien, en suédois et en vieux norrois.

Sciences et techniques 
 Le barn est une unité d'aire employée spécialement en physique nucléaire et en physique des particules.

Culture et société

Entreprises 
 Pottery Barn est une chaîne américaine de magasins de meubles présente aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. 
 SVT Barn est une chaîne de télévision suédoise publique, destinée aux enfants.

Jeux vidéo 
 Funky Barn est un jeu vidéo de simulation économique, sorti en 2012 sur Wii U.

Monuments 
 Aux États-Unis, plusieurs granges anciennes ont été inscrites au Registre national des lieux historiques :
 Anderson Barn, une grange de 1913 dans le Comté de Weld (Colorado),
 Cascade Canyon Barn, une grange de 1935 dans le Comté de Teton (Wyoming),
 Death Canyon Barn, une grange de 1935 dans le Comté de Teton (Wyoming),
 DeLaney Barn, une grange de 1900 dans le Comté d'Arapahoe (Colorado),
 Eliason Barn, une grange de 1915 dans le comté de Dickinson (Kansas),
 Elmwood Stock Farm Barn, une grange dans le Comté de Douglas (Kansas),
 Fox Stone Barn, une grange de 1900 dans le Comté de Boulder (Colorado),
 Garden Home Farm Barn, une grange dans le Comté de Minnehaha (Dakota du Sud),
 Georgetown Car Barn, bâtiment historique situé dans le quartier de Georgetown à Washington,
 Goodnight Barn, une grange de 1871 dans le Comté de Pueblo (Colorado),
 Horse Barn, une grange de 1929 dans le Comté de Garfield (Utah),
 J.G. Evans Barn, une grange de 1885 dans le Comté d'El Paso (Colorado),
 Jared L. Brush Barn, une grange de 1865 dans le Comté de Weld (Colorado),
 John C. Shaffer Barn, une grange de 1922 dans le Comté de Jefferson (Colorado),
 John McKimmons Barn, une grange dans le Comté de Pottawatomie (Kansas),
 Little Buckaroo Ranch Barn, une grange de 1942 dans le Comté de Grand (Colorado),
 Louis & Rachel Hammer Barn, une grange de 1874 dans le Comté de Johnson (Kansas),
 Louis Nigg Barn, une grange dans le Comté de Roberts (Dakota du Sud),
 Louis Werner Barn, une grange de 1912 dans le Comté de Kingman (Kansas),
 Sump Barn, une grange de 1905 dans le comté de Wabaunsee (Kansas),
 Timber Creek Road Camp Barn, une grange de 1930 dans le Comté de Grand (Colorado),
 Triangle X Barn, une grange de 1928 dans le Comté de Teton (Wyoming),
 West Virginia Schools for the Deaf and the Blind Dairy Barn, une grange de 1929 dans le Comté de Hampshire (Virginie-Occidentale),
 William Thomas Turner Barn, une grange de 1898 dans le Comté de Johnson (Kansas) ;
 En Irlande, The Wonderful Barn est un bâtiment en forme de tire-bouchon, construit en 1743.

Surnom
 Siward Barn (), thegn anglais.

Toponyme 

 la Barn, une petite rivière dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Barn Bluff, une montagne située dans le Parc national de Cradle Mountain-Lake St Clair au centre de la Tasmanie (Australie).